Het Werkteater (theatergezelschap), een experimenteeltheater-gezelschap
Het Werkteater (theater), een theater in Amsterdam, dat het thuishonk vormde voor bovengenoemd gezelschap